Onderstaande lijst met afbeeldingen geeft een overzicht van de tenues van de Nederlandse betaaldvoetbalclub FC Utrecht, vanaf de oprichting in 1970 uit een fusie van DOS, USV Elinkwijk en Velox tot het heden.

Thuistenues

Uittenues

Derde tenues

Zie ook
FC Utrecht
FC Utrecht: tenue
Voetbalshirt

Externe link

Historie van FC Utrecht, met elftalfoto's per seizoen

FC Utrecht
tenues van FC Utrecht
Tenues